Cave City kan syfta på:

 Cave City, Arkansas
 Cave City, Kalifornien
 Cave City, Kentucky